Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1956 го́да () — 12-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

 Команда «Трудовые резервы», после 12 туров, отказалась от дальнейшего участия в турнире.

Ссылки 
 RSSSF

1956
1956 год в Латвии
Футбол в СССР в 1956 году